

Patronyme 

 Émile Loubet (1838-1929), homme politique français, président de la République ;
 Joseph Loubet (1868 -1942), homme politique français, sénateur du Lot ;
 Joseph Loubet, (1874-1951), écrivain et félibre français ;
 Clément Loubet (1868-1908), militaire français.
 Lucio Loubet (1927-1995), artiste argentin, exerce en France à partir de 1974 ;
 Jean-Louis Loubet del Bayle (1940-), politologue français ;
 Charly Loubet (1946-2023), footballeur français ;
 Pascal Loubet (1958-), écrivain et journaliste français ;
 Bruno Loubet (1961-), chef étoilé ;
 Édouard Loubet (1970-), chef étoilé ;
 Julien Loubet (1985-), coureur cycliste français ;
 Alexandre Loubet (1994-), homme politique français, député de la Moselle ;
 Brice Loubet (1995-), pentathlonien français ;

Toponyme 

 Villeneuve-Loubet, commune française du département des Alpes-Maritimes.

Titre 
 L'Avocat Loubet, drame d'Eugène Labiche.

Voir aussi 
 Lobet
 Llobet
Homonymie de titre
Patronyme français